Толкачевка — название нескольких населённых пунктов:
 Толкачевка — село в Конышевском районе Курской области.
 Толкачевка — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Толкачёвка — бывшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области.